Владимир Андреевич Строев  (род. 22 августа 1937 года) — специалист в области электроэнергетики. Доктор технических наук, профессор,  заведующий кафедрой электроэнергетических систем Московского энергетического института. Заслуженный деятель науки РФ, академик АЭН. Бывший главный редактор журнала «Электричество».

Биография 
Владимир Андреевич Строев родился 22 августа 1937 года. Учился в институте, аспирантуре. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, связанную с методикой синтеза структур регулирования электроэнергетических систем. Владеет английским языком, в 1973 году читал лекции в Сиднейском университете и в университете Нового Южного Уэльса.

В 1988 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую вопросам статической устойчивости электроэнергетических систем. Имеет учёную степень доктора технических наук, профессор кафедры электроэнергетических систем МЭИ.

Под его руководством в разное время было подготовлено и защищено одна докторская и 28 кандидатских диссертаций (Миловановой  К.А. «Интеграция ветровой генерации в работу энергосистемы» и др.). С 1988 года  В А. Строев руководил кафедрой электроэнергетических систем Московского энергетического института (МЭИ). В МЭИ он читал лекции по дисциплинам "Математическое моделирование элементов ЭЭС", "Электромеханические переходные  процессы в ЭЭС", "Применение ЭВМ в расчетах режимов электроэнергетических систем", "Управление переходными режимами ЭЭС".

В А. Строев имеет четыре авторских свидетельства, является автором около 250 научных и учебно-методических работ, включая 15 учебных пособий.
Возглавлял Научно-методический совет института по специальности «Электроэнергетические системы и сети», занимался разработкой государственных образовательных стандартов и учебных планов.

В  1996 году стал главным редактором журнала «Электричество» (в настоящее время - председатель секции электроэнергетики), является членом редколлегий журнала «Вестник МЭИ» и международного журнала «Электроэнергетические системы».

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки и техники РФ.
 Лауреат  премии Правительства РФ за заслуги в области науки и техники, а также в области образования..

Труды 
 Методы математической оптимизации в задачах систем электроснабжения : Учеб. пособие по курсу "Мат. задачи электроэнергетики" / В. А. Строев, И. С. Рокотян; Под ред. В. Г. Жуковской; Моск. энерг. ин-т. - М. : Изд-во МЭИ, 1993.
 Разработка учебно-методического комплекса для изучения режимов и устойчивости сложных энергосистем.  / Строев В. А., Шелухина Т. И., Шульженко С. В. // Электричество. - 2007. - N 9.
 Модели для исследования переходных процессов в сложной регулируемой ЭЭС / Строев В. А., Голов П. В. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2010. - N 6. - С. 66-74.

Ссылки 
 Владимир Андреевич Строев. Журнал Электричество, 1997 №8 с. 78.
 Владимир Андреевич Строев
 Владимир Андреевич Строев
 Владимир Андреевич Строев

Википедия:Биографии современников
Преподаватели МЭИ